Klobuk je lahko:

 Klobuk - del oblačila, ki se ga nosi na glavi
 Klobuk - del gobe
 Klobuk - del telesa meduze
 Klobuk, Ljubuški (Bosna in Hercegovina)